K46 ou K.46 peut faire référence à :
 Hernie abdominale non précisée, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 46, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres